De Supercoppa 1991 was de vierde editie van de strijd om de Italiaanse Supercup. De wedstrijd werd op 24 augustus 1991 in Luigi Ferraris gespeeld tussen de winnaar van de Serie A 1990/91, Sampdoria, en de Coppa Italia 1990/91, AS Roma. Sampdoria won de wedstrijd met 1-0.

Wedstrijddetails

Zie ook
Serie A 1991/92

1991
AS Roma
UC Sampdoria
Sport in Genua